

Geografia 
 Solta – isola della Dalmazia, Croazia
 Solta – comune della Dalmazia, Croazia

Persone 
 Georg Renatus Solta – filologo, linguista e docente austriaco
 Jan Šołta – storico ed economista sorabo

Altro 
 Menina solta – singolo della cantante brasiliana Giulia Be